Книга браней Господних (; Книга войн Яхве) — утраченная древнееврейская книга, упоминаемая в Ветхом Завете, в Книге Чисел: Потому и сказано в книге браней Господних: Вагеб в Суфе и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава. Отсюда к Беэр; это тот колодезь, о котором Господь сказал Моисею: собери народ, и дам им воды.

Предполагается, что подобно утраченной Книге Праведного, это мог быть сборник победных песней или прозаическое описание побед еврейских племён.

Примечания 

Книга Чисел
Несохранившиеся книги